Hominini formează un trib taxonomic din subfamilia Homininae („hominine“). Hominini include genurile existente Homo (oameni) și Pan (cimpanzei și bonobo), dar exclude genul Gorilla (gorile).

Termenul a fost introdus inițial de Camille Arambourg (1948). Arambourg a combinat categoriile Hominina și Simiina datorate lui Gray (1825) în noul său subtrib. Crearea tribului a rezultat din ideea că, deși admite o relație puternică între cele trei genuri vii ale subfamiliei Homininae (Homo, Gorilla și Pan), omul și cimpanzeul erau mai strâns legate între ele decât erau cu gorila: descoperirile fosile au confirmat această teorie, datând separarea completă dintre aceste două linii evolutive între 6 și 5,5 milioane de ani în urmă, după un proces de speciație care a durat aproximativ patru milioane de ani. Pentru a împărți genurile Homo și Pan, este necesar să se cobore la rangul de subtrib.

Această definiție este încă respectată în propunerea lui Mann și Weiss (1996), care împarte Hominini în trei subtriburi: Panina (care conține Pan), Hominina („homininani“, care conține Homo „oameni“) și Australopitecina (care conține mai multe genuri extincte australopitecine).

Terminologie și definiție
Prin convenție, termenul adjectival „hominin” se referă la tribul Hominini, în timp ce membrii subtribului Hominina (și, prin urmare, toate speciile umane arhaice) sunt denumiți „homininan” („homininani”). Aceasta urmează propunerii lui Mann și Weiss (1996), care prezintă tribul Hominini ca fiind atât Pan, cât și Homo, plasat în subtriburi separate. Genul Pan este denumit subtribul Panina, iar genul Homo este inclus în subtribul Hominina (vezi mai sus). Totuși, există o convenție alternativă care folosește „hominin” excluzând membrii Panina, adică doar pentru Homo sau pentru Homo și Australopitecine. Această convenție alternativă este menționată de exemplu în Coyne (2009)  și în Dunbar (2014). Potts (2010) folosește în plus numele Hominini într-un sens diferit, excluzând Pan, în timp ce un trib separat (mai degrabă decât subtrib) pentru cimpanzei este introdus, sub numele Panini. În această convenție recentă, contra Arambourg, termenul "hominin" este aplicat la Homo, Australopithecus, Ardipithecus, și altele care au apărut după despărțirea de linia care a dus la cimpanzei (a se vedea cladograma de mai jos); adică ei disting membrii fosili de pe partea umană a divizării, ca „hominini”, de cei de pe partea cimpanzeului, ca „non hominini” (sau „hominizi non-hominini”).

Cladogramă
Acest cladogramă arată clada superfamiliei Hominoidea și subtipurile sale descendente, axată pe diviziunea homininilor (omițând detalii privind încrengături care nu sunt ancestrale la hominini). Familia Hominidae („hominizi“) cuprinde triburile: Ponginae (urangutani), Gorillini (gorile) și Hominini, ultimele două formând subfamilia Homininae. Hominini este împărțit în Panina (cimpanzei) și Australopithecina (australopithecine). De obicei, Hominina (oameni) este considerată a fi apărut în Australopithecina (care ar corespunde aproximativ definiției alternative a lui Hominini conform definiției alternative care exclude Pan).

Analiza genetică combinată cu dovezi fosile indică faptul că hominoizii s-au separat de maimuțele Lumii Vechi cu aproximativ 25 de milioane de ani în urmă (Ma), lângă limita Oligocen-Miocen. Cei mai recenți strămoși comuni din subfamiliile Homininae și Ponginae au trăit acum aproximativ 15 milioane de ani. În următoarea cladogramă, timpul aproximativ în care cladele au iradiat clade mai noi este indicat acum milioane de ani în urmă (Ma).

Istorie evoluționară

Atât Sahelanthropus, cât și Orrorin au existat pe durata estimată a speciației cimpanzeu-om, în intervalul de 8 până la 4 milioane de ani în urmă (Ma). S-au găsit foarte puține exemplare fosile care pot fi considerate direct ancestrale genului Pan. Știrile despe primul cimpanzeu fosil, găsit în Kenya, au fost publicate în 2005. Totuși, fosilele au fost datate din vremuri foarte recente — între 545 și 284 de mii de ani în urmă.

Divergența unei descendențe „proto-umane” sau „pre-umane” separate de Pan pare să fi fost un proces de speciație complexă - hibridizare mai degrabă decât o despărțire curată, care s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 13 Ma (aproape de vârsta tribului Hominini în sine) și aproximativ 4 Ma. Conform Patterson și colab. (2006), cromozomi diferiți se pare că s-au împărțit în momente diferite, cu activitate de hibridizare pe scară largă care s-a produs între cele două linii emergente până în perioada 6,3 - 5,4 Ma. Acest grup de cercetare a observat că o perioadă ipotetică de hibridizare târzie s-a bazat în special pe asemănarea cromozomilor X la proto-oameni și cimpanzeii stem, sugerând că divergența finală a fost de dată recentă (4 milioane de ani în urmă). Wakeley (2008) a respins aceste ipoteze; el a sugerat explicații alternative, inclusiv presiunea de selecție asupra cromozomului X la populațiile ancestrale anterioare ultimului strămoș comun cimpanzeu-om.

Majoritatea studiilor ADN au descoperit că oamenii și Pan sunt identici în proporție de 99%, dar un studiu a constatat doar 94% puncte comune, unele dintre diferențe aparând în ADN necodificat. Este cel mai probabil ca australopitecinele, datând de la 4,4 la 3 Ma, să fi  evoluat în primii membri ai genului Homo. În anul 2000, descoperirea Orrorin tugenensis, datată la 6,2 Ma, a contestat elementele critice ale acestei ipoteze, întrucât sugerează că Homo nu derivă de fapt din strămoșii australopitecini. Toate genurile fosile enumerate sunt evaluate pentru:
 probabilitatea de a fi strămoși ai Homo, și
 dacă sunt mai strâns legate de Homo decât de orice alt primat viu — două trăsături care i-ar putea identifica ca hominini.

Unele, inclusiv Paranthropus, Ardipithecus și Australopithecus, sunt considerate, în general, ancestrale și strâns legate de Homo; altele, în special genurile anterioare, inclusiv  Sahelanthropus (și poate Orrorin), sunt susținute de o comunitate de oameni de știință, dar contestate de altă comunitate.

Lista speciilor de hominin cunoscute

Vezi și

 Evoluția umană
 Listă de fosile umane
 Istoria taxonomiei hominoide

Referințe

Legături externe

Human Timeline (Interactive) – Smithsonian, National Museum of Natural History (august 2016).
 El lugar del hombre en el grupo de los primates 

Hominidae